Windows-1253, znane także jako CP-1253, bądź WinGreek, jest 8–bitowym kodowaniem znaków zaprojektowanym do pokrycia języka nowogreckiego (ale nie politonicznego). Zestaw ten nie jest w pełni zgodny z ISO 8859-7 (m.in. „Ά” znajduje się w innym miejscu).

Kodowanie to jest używane w systemie operacyjnym Microsoft Windows.

Porównanie z ISO 8859-7 

Gdzie „NZ” oznacza znak niezdefiniowany w kodowaniu, „ZK” oznacza znak kontrolny, a „Znak” oznacza znak wspólny dla obydwu kodowań.

Tablica kodów 
Poniżasza tabela przedstawia znaki i ich szesnastkowe kody w Windows-1253.

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, a znak 0xAD to miękki dywiz.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z Windows-1253 w Unikodzie.

Linki zewnętrzne 
 Archiwalna strona producenta o Windows-1253 

Strony kodowe Windows